Ломоносовское

Казахстан 
 Ломоносовское — село в районе имени Габита Мусрепова Северо-Казахстанской области Казахстана, ликвидировано в 2018 г.

Россия 
 Ломоносовское — муниципальное образование в Москве, соответствующее Ломоносовскому району.
 Ломоносовское сельское поселение — сельское поселение в составе Холмогорского района Архангельской области.